La Copa Davis 1980 fue la 69.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 5 al 7 de diciembre de 1980. Checoslovaquia se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de Italia por 4 a 1.

Rondas eliminatorias

Zona América

Zona Este

Zona Europa A

Zona Europa B

Ronda final

Final

Enlaces externos 
Sitio Oficial de la Copa Davis

1980